The Statue of Victor Hugo – wiersz angielskiego poety i dramaturga Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w 1882 w wydanym w Londynie nakładem wydawnictwa Chatto & Windus tomie Tristram of Lyonesse and Other Poems.

Forma  
Utwór składa się z dwudziestu pięciu numerowanych zwrotek ośmiowersowych. Strofy te realizują model sycyliany, czyli zwrotki rymowanej abababab.

Treść 
Wiersz stanowi hołd Swinburne’a dla francuskiego pisarza, poety i republikanina Wiktora Hugo, którego autor podziwiał i którego osobą i twórczością żywo się interesował. Swinburne poświęcił Wiktorowi Hugo także wiersz zatytułowany To Victor Hugo. Wydał też zbiór studiów krytycznoliterackich o jego liryce. Fascynacja Swinburne’a prozą, poezją i dramaturgią Wiktora Hugo datowała się od kiedy w szkole w Eton dostał w nagrodę pięknie zdobione wydanie powieści Katedra Marii Panny w Paryżu z ilustracjami Tony’ego Johannota.

Przekład 
Na język francuski wiersz Swinburne’a przełożyła poetka pochodzenia rosyjskiego Tola Dorian.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1882